Raphaël de Casabianca peut désigner :
 Raphaël de Casabianca (1738-1825), général et sénateur français de la Révolution française et du Premier Empire ;
 Raphaël de Casabianca (1980-), photographe, documentariste, globe-trotter et animateur français de télévision.

Voir aussi